Aeroporto Internacional de Boa Vista, no Estado de Roraima, Brasil (código IATA BVB).
Black Veil Brides - banda de rock dos Estados Unidos
 Borussia Dortmund - time de futebol da Alemanha